RNPEPL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 725 амінокислот, а молекулярна маса — 80 000.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, амінопептидаз, металопротеаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Протеази